Quenten Martinus (Willemstad, 7 de março de 1991) é um futebolista profissional curaçauense que atua como meia.

Carreira 
Quenten Martinus começou a carreira no Heerenveen.

Naturais de Willemstad
Futebolistas de Curaçau
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Jogadores da Seleção Curaçauense de Futebol
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2017